Kazimierz Dolny (plaats), plaats in Polen
 Kazimierz Dolny (gemeente), gemeente in Polen